Pfluger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pfluger (1907–1993), Schweizer Mathematiker
 Alexander Pfluger (* 1970), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur
 Anja Pfluger (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 August Pfluger (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Christoph Pfluger (* 1954), schweizerischer Journalist, Verleger und Buchautor
 Elisabeth Pfluger (1919–2018), Schweizer Schriftstellerin und Sagensammlerin
 Friedrich Pfluger (1772–1848), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher
 Johann Pfluger, siehe Johann Beckenschlager (um 1435–1489), Erzbischof von Gran und von Salzburg
 Josef Pfluger (1857–1929), österreichischer römisch-katholischer Bischof
 Jules Pfluger (1916–2008), Schweizer Heimatforscher
 Nicole Pfluger (* 1983), österreichische Biathletin
 Niklaus Pfluger (Politiker) (1799–1854), Schweizer Politiker
 Paula Pfluger (1909–1990), deutsch-österreichische Bühnen- und Filmschauspielerin
 Rosemarie Pfluger (1945–2011), Schweizer Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Pflüger